Выборы в Северной Ирландии проводятся на регулярной основе в местные советы, Ассамблею Северной Ирландии и Парламент Соединённого королевства.

Ассамблея Северной Ирландии состоит из 90 депутатов, представляющих 18 многомандатных округов, по пять человек от каждого, и избираемых по системе единого передаваемого голоса. Северная Ирландия представлена в Вестминстере 18 депутатами, избираемыми в одномандатных округах по системе относительного большинства.

В отличие от остальной части Соединённого Королевства, выборы в Северной Ирландии управляются централизованно Избирательной комиссией, а не местными властями.

На 2 марта 2020 года Избирательная комиссия Северной Ирландии зарегистрировала 1 330 381 избирателя.

Выборы в Палату общин 
Легенда Ю: юнионисты; Н: националисты; Д: другие.

 Депутаты Шинн Фейн никогда не занимала свои места в Палате общин Великобритании, так как не признают британской юрисдикции над шестью графствами Ольстера и считают Палату общин «иностранным парламентом».
 Депутаты ОЮП до 1972 года были членами Консервативной партии.

Выборы в Ассамблею 
Легенда Ю: юнионисты; Н: националисты; Д: другие. Жирным шрифтом выделена партия, чей лидер стал Первым министром.

Местные выборы 
Местное самоуправление в Северной Ирландии было реорганизовано в 1973 году на основании Акта о местных органах власти (границ) Северной Ирландии 1971 года () и Акта о местном самоуправлении в Северной Ирландии 1972 года (). Советы графств, городских округов и посёлков, а также городские и сельские окружные советы были заменены двадцатью шестью самоуправляемыми районами.

Выборы проводились по принципу пропорционального представительства с использованием системы единого передаваемого голоса.

Референдумы 
В Северной Ирландии проходило пять референдумов, два региональных и три общенациональных.

Выборы в Европарламент 
С 1979 по 2020 год избиратели Северной Ирландии выбирали трёх депутатов Европейского парламента. Выборы проходили в трёхмандатном избирательном округе, используя единый передаваемый голос, в отличие от Англии, Шотландии и Уэльса, где использовалось пропорциональное представительство по партийным спискам и Метод Д’Ондта. 31 января 2020 года Великобритания вышла из Европейского союза, с тех пор выборы в Европарламент в Северной Ирландии не проводятся.

Выборы в Палату общин Северной Ирландии 
 была нижней палатой , созданной в соответствии с Актом о правительстве Ирландии 1920 года. Верхняя палата парламента называлась . Палата общин Северной Ирландии была ликвидирована с принятием  1973 года, двухпалатный парламент заменила однопалатная Ассамблея Северной Ирландии.

Примечания

Ссылки 
 Adam Carr's Election Archive
 Parties and elections
 Northern Ireland Elections

Выборы в Северной Ирландии